Bradley Lorne Brown, dit Brad Brown, (né le  à Baie Verte, Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Red Wings de Toronto || MTHL ||80 ||15 ||45 ||60 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991|| Buzzers de St. Michael's || OJHL-B ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992|| Centennials de North Bay || LHO ||49 ||2 ||9 ||11 ||170 ||18 ||0 ||6 ||6 ||43 
|-
| 1992-1993|| Centennials de North Bay || LHO ||61 ||4 ||9 ||13 ||228 ||2 ||0 ||2 ||2 ||13
|-
| 1993-1994|| Centennials de North Bay || LHO ||66 ||6 ||24 ||32 ||196 ||18 ||3 ||12 ||15 ||33
|-
|1994|| Centennials de North Bay || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||21 
|-
| 1994-1995|| Centennials de North Bay || LHO ||64 ||8 ||38 ||46 ||172 ||6 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
| 1995-1996|| Colts de Barrie || LHO ||27 ||3 ||13 ||16 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996|| Canadiens de Fredericton || LAH ||38 ||0 ||3 ||3 ||148 ||10 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Montréal || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Fredericton || LAH ||64 ||3 ||7 ||10 ||368 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998|| Canadiens de Fredericton || LAH ||64 ||1 ||8 ||9 ||297 ||4 ||0 ||0 ||0 ||29
|-
| 1998-1999|| Canadiens de Montréal || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Blackhawks de Chicago || LNH ||61 ||1 ||7 ||8 ||184 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000|| Blackhawks de Chicago || LNH ||57 ||0 ||9 ||9 ||134 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001|| Rangers de New York || LNH ||48 ||1 ||3 ||4 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002|| Wild du Minnesota || LNH ||51 ||0 ||4 ||4 ||123 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Wild du Minnesota || LNH ||57 ||0 ||1 ||1 ||90 ||11 ||0 ||0 ||0 ||16 
|-
| 2003-2004|| Wild du Minnesota || LNH ||30 ||0 ||1 ||1 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || Sabres de Buffalo || LNH ||13 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Marlies de Toronto || LAH ||38 ||2 ||2 ||4 ||93 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2006-2007|| Marlies de Toronto || LAH ||36 ||0 ||3 ||3 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Everblades de la Floride || ECHL ||26 ||2 ||1 ||3 ||68 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2008-2009|| Falcons de Fresno || ECHL ||16 ||0 ||2 ||2 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Flames de Quad City || LAH ||46 ||1 ||1 ||2 ||96 ||- ||- ||- ||- ||- 

|330 ||2 ||27 ||29 ||747 ||11 ||0 ||0 ||0 ||16

Transactions en carrière 

 Le , Échangé aux Blackhawks de Chicago par les Canadiens de Montréal avec Jocelyn Thibault et Dave Manson en retour de Jeff Hackett, Eric Weinrich, Alain Nasreddine et le choix de  du Lightning de Tampa Bay (propriété des Blackhawks de Chicago à la suite d'une transaction antérieure, les Canadiens de Montréal sélectionne Chris Dyment) au repêchage de 1999.
 Le , Échangé aux Rangers de New York par les Blackhawks  avec Michal Grosek pour des considérations futures.
 Le , Signe avec le Wild du Minnesota comme joueur autonome.
 Le , Échangé aux Sabres de Buffalo par le Wild avec le choix de  du Wild au repêchage de 2005 (Viatcheslav Bouravtchikov) en retour du choix de  des Sabres  au repêchage de 2005 (Kyle Bailey). 
 Le , Signe avec les Marlies de Toronto comme joueur autonome.

Trophées et distinctions 

 Première équipe d'étoiles des recrues de la Ligue de hockey de l'Ontario en 1991-1992.

 Il remporte le trophée Dan-Snyder en 1994-1995. 

 Il remporte la Coupe J.-Ross-Robertson avec les Centennials de North Bay en 1993-1994.

Références 

Naissance en décembre 1975
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur des Colts de Barrie
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador